De Race of Champions 2007 werd voor het eerst georganiseerd in het Wembley Stadium in Londen.
Zestien grote namen uit verschillende takken van de auto- en motorsport waren present om te strijden om de titel in de individuele competitie en de titel in de landenwedstrijd.

De Zweed Mattias Ekström won voor het tweede jaar op rij de individuele wedstrijd, hij rekende in de finale af met Michael Schumacher.

In de landenwedstrijd trok Schumacher wel aan het langste eind, met zijn landgenoot Sebastian Vettel waren ze te sterk voor het Finse team bestaande uit Heikki Kovalainen en Marcus Grönholm.

Deelnemende teams 2007

Resultaten Race of Champions

Resultaten Nations Cup 

Autosportwedstrijd
Autosport in het Verenigd Koninkrijk
Motorsportwedstrijd
Motorsport in het Verenigd Koninkrijk
Sportevenement in Londen